Білінський:
 Білінський Володимир Броніславович — український письменник, дослідник історії. Автор бестселерів «Країна Моксель, або Московія» та «Москва Ординська».
 Білінський Зорян Михайлович (1985-2014) — молодший сержант, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Білінський Ярослав — український та американський учений-політолог, професор політичних наук Делаварського університету.

Див. також 
 Білинський

Прізвища